Каменице могу бити:

 Каменице (Јајце), насељено мјесто у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ
 Каменице (Бреза), насељено мјесто у општини Бреза, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Каменица (вишезначна одредница)
 Камењице (вишезначна одредница)